За́вхан (ранее Дзабханский аймак; ) — находящийся на северо-западе Монголии аймак (провинция).

Общие сведения 
Площадь Завхана составляет 82 457 км², численность населения — 64 924 чел.(на 2010 г.), с 1994 года, когда население аймака достигло максимума 104 тыс. население аймака уменьшалось. Плотность населения — 0,79 чел./км² (2010). Административный центр аймака — город Улиастай (в середине XX века иногда именовавшийся Джавхлант) с населением 16,3 тыс.человек (2006). Аймак Завхан был образован в 1931 году и подразделяется на 23 сомона (района).

География 
На севере Завхана проходит государственная граница между Монголией и Россией (Республика Тыва), на западе он смежен с Убсунурским аймаком, на юго-западе — с Кобдоским аймаком, на юге — с Гоби-Алтайским аймаком, на юго-востоке — Баян-Хонгорским аймаком, на востоке — с аймаком Архангай, на северо-востоке — с Хубсугульским аймаком. Аймак получил своё название от протекающей по его территории реки Завхан. В аймаке берёт своё начало один из двух истоков реки Селенга — Идэр. К западным границам аймака примыкает большое пресное озеро Хар-Нуур. Административный центр аймака связан местной авиалинией со столицей Монголии Улан-Батором.

Административное деление 

* - Административный центр аймака Завхан.

Награды